«It’s My Life» () — сингл британской группы Talk Talk, выпущенный в 1984 году, со второго альбома It’s My Life. Сингл был перевыпущен в 1985 году, а также вошёл в сборник Natural History: The Very Best of Talk Talk в 1990 году.

Песня появилась в видеоиграх Grand Theft Auto: Vice City Stories (радиостанция «Flash FM») и Saints Row: The Third (радиостанция «The Mix 107.77»).

Видеоклип 
Есть две версии клипа на песню. Первая снята режиссёром Тимом Поупом, она почти полностью состоит из кадров документальных фильмов о дикой природе, перемешанных с кадрами солиста Talk Talk Марка Холлиса, стоящего на фоне Лондонского зоопарка.

Вторая версия была снята по заказу лейбла EMI.

Список композиций 
 Релиз 1984 года
 7" single
 «It’s My Life» — 3:50
 «Does Caroline Know» — 4:36

 12" single — North America
 «It’s My Life» (расширенная версия) — 6:14
 «It’s My Life» — 3:50
 «Again, a Game…Again» — 4:09

 12" single — Europe
 «It’s My Life» (12" remix) — 6:16
 «Does Caroline Know?» — 4:33
 «It’s My Life» — 3:50

 Переиздание 1990 года
 7" single
 «It’s My Life» — 3:50
 «Renée» (live) — 7:28

 CD maxi
 «It’s My Life» — 3:50
 «Renée» (live) — 7:28
 «It’s My Life» (live) — 7:58

Чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Talk Talk